Junghans bezeichnet folgende, aus der Junghans AG hervorgegangene Firmen:

 Junghans, Uhrenhersteller
 Junghans Microtec, Wehrtechnikhersteller, ein Gemeinschaftsunternehmen des Diehl-Konzerns und Thales

Junghans ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Junghans (1852–1920), deutscher Uhrenfabrikant
 Carl Junghans (1897–1984), deutscher Filmregisseur, Filmeditor und Drehbuchautor
 Christoph Junghans (* 1982), deutscher Computerphysiker
 Dieter Junghans (* 1959), deutscher Manager
 Edith Junghans (1887–1968), deutsche Malerin
 Erhard Junghans (1823–1870), Strohhut- und Uhrenfabrikant
 Erhard Junghans (Politiker) (1925–2005), deutscher Politiker
 Franz Georg Junghans (1755–1828), württembergischer Oberamtmann

 Günter Junghans (1941–2014), deutscher Schauspieler
 Hans-Jürgen Junghans (1922–2003), deutscher Politiker (SPD)
 Heinz Junghans (* 1932), deutscher Jazzmusiker und Chirurg
 Helmar Junghans (1931–2010), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Helmut Junghans (1891–1964), deutscher Uhrenfabrikant
 Hermann Junghans (* 1965), deutscher Jurist, Numismatiker, Politiker (CDU)
 Karl Erhard Junghans (1879–1968), deutscher Unternehmer
 Marianne Junghans (* 1923), deutsche Schriftstellerin
 Philipp Kaspar Junghans (1738–1797), deutscher Mediziner und Botaniker 
 Siegfried Junghans (1915–1999), deutscher Prähistoriker
 Siegfried Junghans (Erfinder) (1887–1954), deutscher Erfinder
 Sophie Junghans (1845–1907), deutsche Schriftstellerin
 Steffen Junghans (* 1963), deutscher Fotograf
 Steffen Basho-Junghans (1953–2022), deutscher Gitarrist und Songwriter
 Thomas Junghans (* 1956), deutscher Bildhauer
 Thomas Junghans (* 1977), Schweizer Dartspieler
 Walter Junghans (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Junghans (1834–1865), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Junghanns